Velennes puede referirse a:
 Velennes, comuna francesa de Somme; o
 Velennes, comuna francesa de Oise.